Wilhelm VII Śmiały (zm. 1058) – książę Akwitanii
 Wilhelm VII (zm. 1292) – markiz Montferratu
 Wilhelm VII (zm. 1670) – landgraf Hesji-Kassel